Arreola ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Arreola (* 1981), US-amerikanischer Boxer
 Jesús Alfonso Arreola Pérez (1936–2010), mexikanischer Historiker und Politiker
 Jorge Arreola (* 1972), mexikanischer Fußballspieler
 Juan José Arreola (1918–2001), mexikanischer Schriftsteller
 Sofía Arreola (* 1991), mexikanische Radrennfahrerin

Siehe auch:
 Areola